Хуа́н Ка́рлос Гонса́лес Само́ра (; род. 24 июня 1968, Гавана) — мексиканский шахматист, гроссмейстер (2004).

В составе сборной Мексики участник пяти Олимпиад (2004—2006, 2010—2014).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 
 

Шахматисты Кубы
Шахматисты Мексики